30. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Calgary, w Kanadzie, w dniach 20–21 stycznia 1999. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Mistrzowskie tytuły wywalczyli Niemka Monique Garbrecht oraz reprezentant gospodarzy Jeremy Wotherspoon. W czasie zawodów ustanowiono 4 rekordy świata. Gebracht osiągnęła najlepszy w historii rezultat na 1000 m, natomiast Wotherspoon na 500 i 1000 m. Ten drugi rekord został następnie pobity przez Holendra Jana Bosa.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 32 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1999 w sportach zimowych
1999 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary